Paljakka kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Paljakka (sjö), Norra Savolax,  (12 km²)
2. Paljakka (kulle i Lappland, Rovaniemi), 
3. Paljakka (kulle i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
5. Paljakka (ö i Lappland, Kemi-Torneå), 
7. Paljakka (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar